Болотово — название населённых пунктов в России.

Вологодская область 
 Болотово — деревня в Вологодском районе.

Забайкальский край 
 Болотово — село в Сретенском районе.

Костромская область 
 Болотово — деревня в Антроповском районе.
 Болотово — деревня в Галичском районе.
 Болотово — деревня в Нейском районе.
 Болотово — деревня в Судиславском районе.

Ленинградская область 
 Болотово — деревня в Волховском районе.

Орловская область 
 Болотово — деревня в Мценском районе.
 Болотово — деревня в Орловском районе.

Пермский край 
 Болотово — деревня в Кунгурском районе.

Псковская область 
 Болотово — деревня в Великолукском районе.
 Болотово — деревня в Опочецком районе.
 Болотово — деревня в Палкинском районе.
 Болотово — деревня в Псковском районе.

Рязанская область 
 Болотово — деревня в Пронском районе.

Смоленская область 
 Болотово — деревня в Глинковском районе.
 Болотово — деревня в Дорогобужском районе.
 Болотово — деревня в Хиславичском районе.

Тверская область 
 Болотово — деревня в Андреапольском районе.
 Болотово — деревня в Зубцовском районе.
 Болотово — деревня в Кашинском районе.
 Болотово — деревня в Осташковском районе.

Тульская область 
 Болотово — деревня в Заокском районе.
 Болотово — деревня в Щёкинском районе.

Челябинская область 
 Болотово — деревня в Чебаркульском районе.

Ярославская область 
 Болотово — деревня в Ростовском районе.
 Болотово — деревня в Тутаевском районе.